Palmira – starożytne miasto w Syrii
 Palmira – miasto w Kolumbii
 Palmira – miasto w Wenezueli
 Palmira – imię żeńskie
 Palmira – miasto na Kubie
 Palmira – gmina na Kubie

Zobacz też: 
 Palmyra
 Palmiry